Miejscowości w USA:
 Holcomb – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Finney
 Holcomb – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Dunklin
 Holcomb – jednostka osadnicza w stanie Missisipi, w hrabstwie Grenada

Gminy w USA:
 Holcomb (ang. Holcomb Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Dunklin